Мохи — група вологолюбних наземних, рідше водяних рослин простої будови.
 Гальський мох — болото, гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення.

Ім'я 
 Мох Сідонський — фінікійський філософ початку I тисячоліття до н. е.

Прізвище 
 Мох Андрій Володимирович (*1965) — колишній радянський та російський футболіст, захисник.
 Мох Олександр Іванович (1900—1975) — український поет, публіцист, журналіст, видавець.
 Мох Рудольф Іванович (1816—1892) — священик Української Греко-Католицької церкви, письменник, громадський діяч.